Öllinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferry Öllinger (* 1959), österreichischer Schauspieler
 Georg Öllinger (1487–1557), deutscher Botaniker und Apotheker
 Johann Öllinger (1914–1990), österreichischer Nationalsozialist und Landwirtschaftsminister
 Karl Öllinger (* 1951), österreichischer Politiker (Die Grünen)

Öllinger ist der Ortsname von:
 Öllinger (Gemeinde Sankt Marien), Ortsteil von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Ölling
 Öllingen